Населені пункти в Чехії:

 Кршеновиці (Пршеров)
 Кршеновиці (Вишков)
 Кршеновиці (Пісек)